Ipostasi – in teologia e in filosofia, la generazione gerarchica delle diverse dimensioni della realtà, appartenenti alla stessa sostanza divina, dalla quale tutto viene creato per emanazione
 Ipostasi – in linguistica, il passaggio di una parola da una categoria grammaticale a un'altra
 Ipostasi – figura retorica che indica la concretizzazione e personificazione di un concetto astratto
 Ipostasi – in genetica, condizione relativa alla repressione della manifestazione di un gene da parte di un altro non allelico con il primo
 Ipostasi cadaverica – in medicina, il ristagno del sangue nelle parti declivi di un corpo privo di circolazione sanguigna